Łąkomin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Łąkomin – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn